Николе́тта или Николе́тт (варианты латиницей: Nicolett, Nicoleta, Nicoletta, Nicolette, Nikoletta, Nikolette) — западноевропейское женское имя. Произошло как уменьшительная форма более известного в Европе женского имени Николь, в свою очередь происходящего от  ( — «побеждать» и  — «народ») через .

Известные носители  
 Колетта из Корби, полное мирское имя Николетта Буале (; 1381—1447) — святая католической церкви, день памяти — 6 марта.
 Николетта — заглавный персонаж французского рыцарского романа (шантефабль) первой половины XIII века «Окассен и Николетта» ().
  (Nicolette), полное имя Николетта Лав Сувотон (; род. 1964) — британская певица и автор песен нигерийского происхождения.
  (Nicoletta), полное имя Николь Грисони (; род. 1944) — франко-швейцарская певица и шансонье.
  (Nicoletta) — известный итальянский комикс, издающийся с 1981 года.

Примечания